Нуева Ера има више значења:

 Нуева Ера (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нуева Ера (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Ера (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуева Ера (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуева Ера (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику